Roche kan syfta på:
 Hoffmann-La Roche – ett globalt schweiziskt läkemedelsbolag
  Roche (djur) – ett släkte spindlar

Geografi

Frankrike 

 Roche, Isère, kommun i departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Roche, Loire, kommun i departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Roche-Charles-la-Mayrand, kommun i departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Roche-d'Agoux, kommun i departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Roche-en-Régnier, kommun i departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Roche-et-Raucourt, kommun i departementet Haute-Saône i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Roche-la-Molière, kommun i departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Roche-le-Peyroux, kommun i departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Roche-lès-Clerval, kommun i departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Roche-lez-Beaupré, kommun i departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Roche-Saint-Secret-Béconne, kommun i departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Roche-sur-Linotte-et-Sorans-les-Cordiers, kommun i departementet Haute-Saône i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Schweiz 

 Roche, Vaud, ort och kommun,

Storbritannien 

 Roche, Cornwall, ort i England, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar